Naselja u Sloveniji
 Hraše (Radovljica, Slovenija), naselje u općini Radovljica
 Hraše (Medvode, Slovenija), naselje u općini Medvode
 Hraše pri Preddvoru, naselje u općini Preddvor